USS Vermillion — кораблі ВМС США.

 USS Vermillion (CVE-52) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву HMS Smiter (D55).
 USS Vermilion (AKA-107) (з однією буквою L у назві) — транспортний корабель. Збудований у 1944 році. На службі до 1971 року.
 USS Vermillion Bay (CVE-108) — авіаносець типу «Комменсмент Бей», перейменований у процесі будівництва на USS Kula Gulf (CVE-108).

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни